Ali Zamir
 Zvi Zamir

Autre 
 Villa Zamir